Landrum ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Landrum (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jacqui Landrum (1943–2008), US-amerikanische Choreografin
 John M. Landrum (1815–1861), US-amerikanischer Politiker
 Leslie Roger Landrum (* 1946), US-amerikanischer Botaniker
 Phillip M. Landrum (1907–1990), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Landrum (Florida)
 Landrum (Georgia)
 Landrum (South Carolina)
 Landrum (Texas)

Sonstiges:
 Landrum Island, Insel vor der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika